Ла Чанкла има више значења:

 Ла Чанкла (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Чанкла (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Чанкла (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику